Dubai Duty Free Tennis Championships 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2016 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 22–27 lutego 2016 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 674 445 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Azji